Анто́нио Ада́н Гарри́до (; 13 мая 1987, Мадрид) — испанский футболист, вратарь португальского клуба «Спортинг» Лиссабон.

Клубная карьера 
Воспитанник «Реала» Адан начал выступать за третью команду клуба в 2005 году. В 2006 году поехал с основной командой в турне по США.

В 2009 году из-за ухода Хорди Кодины в «Хетафе» был вызван в первую команду.

Дебютировал за основной состав «Реала» 8 декабря 2010 в матче против «Осера», заменив травмированного Ежи Дудека. В чемпионате Испании Адан дебютировал 13 февраля 2011 в матче против «Эспаньола», заменив удалённого на второй минуте Икера Касильяса. В этом матче он не пропустил, тем самым заслужив похвалу Жозе Моуринью. В следующем туре вышел в стартовом составе против «Леванте» и отыграл 90 минут.

5 мая 2012 года, в матче 37-го тура чемпионата Испании вышел в основном составе и сыграл полный матч против «Гранады». Адан пропустил всего лишь один гол. В том матче «Реал» проигрывая по ходу матча 0:1, сумел сравнять счёт и довести его до победы (2:1). В июне 2012 года отклонил предложение «Реала» продлить контракт ещё на несколько лет.

Летом 2013 года Адан перешёл из мадридского «Реала» в итальянский «Кальяри», в составе которого сыграл всего в двух официальных матчах. Зимой 2014 года голкипер расторг контракт с «Кальяри» по обоюдному согласию.

27 января 2014 года на правах свободного агента перешёл в «Реал Бетис». Летом 2018 года перешёл в «Атлетико Мадрид».

20 августа 2020 года перешёл в лиссабонский «Спортинг» на правах свободного агента. В Португалии Адан, будучи основным вратарём команды, стал чемпионом страны в первый же свой сезон. «Спортинг» смог завоевать этот трофей впервые с сезона 2001/02.

Карьера в сборной 
Чемпион Европы среди юношеских команд-2006.

Личная жизнь 
Кумиром Адана является Пако Буйо. Антонио всегда выходит на поле с левой ноги.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон